Czesław Sadowski (1902-1959) – polski malarz
 Czesław Sadowski (1923-2019) – polski socjolog, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji